Harnau ist:
 Robert Harnau, ein deutscher Politiker
 Raciąż, ein polnischer Ort